Cresswell – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Cresswell – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)